Фано-Адріано () — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція Терамо.
 Фано () — місто та муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Пезаро і Урбіно.
 Роберт Фано
 Уго Фано